

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Miłków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn
 Miłków – osada wsi Ludwikowice Kłodzkie w  woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Miłków – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień
 Miłków – część wsi Krajno-Parcele w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Miłków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów

Inne 
 Miłków – nieistniejąca wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Stary Dzików
 Miłków – dawna gromada w powiecie jeleniogórskim
 Miłków – dawna gromada w powiecie opatowskim

Zobacz też 
 Miłkowo
 Miłków-Kolonia